Das NHL All-Rookie Team wird seit 1983 am Ende jeder Saison von der Professional Hockey Writers’ Association aus den besten Neuprofis (Rookies) der National Hockey League zusammengestellt. Jedes Team besteht aus einem Torhüter, zwei Verteidigern und drei Angreifern, wobei es keine Unterteilung in Flügelstürmer oder Center gibt.

Besonderheiten 
 Pawel Bure ist der einzige Gewinner der Calder Memorial Trophy für den besten Neuprofi, der nicht ins All-Rookie Team kam. Da er in der Saison sowohl als linker als auch als rechter Flügelstürmer spielte, konnte man ihn keiner Position zuordnen und da 1992 noch die Unterteilung bei der Wahl in linker und rechter Flügelstürmer, sowie Center gab, wurde Bure nicht in das All-Rookie Team gewählt. Ab der Saison 1992/93 wurde die Regel geändert und es wurde die Unterteilung in die drei Stürmerarten aufgehoben.
 Jamie Storr stand 1998 und 1999 im All-Rookie Team. Der Grund war, dass es eine Regel gab, dass man seinen Status als Neuprofi behielt, wenn man nicht mindestens 25 Spiele bestritten hat. Das Kuriose daran war, dass er 1999 bereits seine fünfte NHL-Saison bestritt, er in seinen ersten drei Jahren nur fünf Mal spielte und 1998 auch nur 17 Spiele absolviert hatte und so 1999 nochmal ins All-Rookie Team kam. Ebenso zweimal im All-Rookie Team war Jake Allen, der aufgrund der gleichen Regelung 2013 und 2015 berufen wurde.
 Nur zwei Teams haben es geschafft in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den Torwart für das All-Rookie Team zu stellen (mit Ausnahme der zweimaligen Berufung von Jamie Storr). Die Montréal Canadiens schafften es 1985 mit Steve Penney und 1986 mit Patrick Roy. Den Chicago Blackhawks gelang das gleiche Kunststück 1991 mit Ed Belfour und 1992 mit Dominik Hašek.

Alle All-Rookie Teams seit 1983 
(Spieler, die mit einem (CT) markiert sind, wurden mit der Calder Memorial Trophy als bester Neuprofi ausgezeichnet)
 G = Goalie (Torhüter)
 D = Defender (Verteidiger)
 F = Forward (Stürmer)

Legende: Sp.=Spiele, SM=Strafminuten, S=Siege, N=Niederlagen, U=Unentschieden, OT=Niederlagen nach Overtime, GAA=Gegentore pro Spiel

AllRookieTeam
Sportliche Auszeichnung (Eishockey)